Рэ́йчел Латтре́лл (; ) — канадская актриса. Известна своей ролью Тейлы Эммаган в научно-фантастическом сериале «Звёздные врата: Атлантида».

Биография 
Латтрелл родилась в Лушото, Танзания. Она была одной из четырёх дочерей отца-американца из Луизианы и матери-танзанийки из народности шамба́ла. Её семья иммигрировала в Канаду когда ей было 5 лет — она выросла в Торонто. Её семья была очень музыкальной: отец, бывший участник хора Мендельсона в Торонто, обучал Рэйчел сопрано. Она также обучалась в Российской балетной академии и училась игре на пианино в Торонтской консерватории.

Карьера 
То, что Рэйчел с детства занималась танцами и музыкой, естественным образом привело её к сцене. Её профессиональным дебютом стала роль в мюзикле «Мисс Сайгон» музыкального театра в Торонто. После этого она принимала участие и в других спектаклях — таких как «Goblin Market» (по поэме «Базар гоблинов» Кристины Россетти), «Las Meninas» и «Once on This Island».

Тинейджером Латтрелл переехала в Лос-Анджелес и начала появляться в небольших ролях в телесериалах «Скорая помощь», «Зачарованные» и «Рыцарь навсегда».

Недовольная ролями, которые ей предлагали в то время, она решила прекратить актёрскую карьеру и поступила в Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе, чтобы изучать архитектуру. Но в том же году (2004) приняла участие в кастинге на роль, которая принесла ей наибольшую славу за всю карьеру — роль Тейлы Эммаган в телесериале «Звёздные врата: Атлантида».

Личная жизнь 
В июне 2007 года продюсеры сериала «Звездные врата: Атлантида» подтвердили, что Латтрелл и её муж Ллойд Бейтман ждут появления ребёнка. Эта беременность была вписана в сценарий сериала. В октябре 2007 года у Латтрелл родился сын, которого назвали Каден Дар. Вместе с семьёй она живёт сейчас в Ванкувере, Канада.

У Рэйчел Латтрелл есть младшая сестра, Эрика Латтрелл, которая также является актрисой.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 One on One with Rachel Luttrell An interview with Rachel about her career and season four of Stargate Atlantis

Киноактрисы Канады